Paul Hänni est un nom pouvant désigner:

 (1914-1996), sprinteur olympique suisse
 (né en 1927), lutteur olympique suisse

Voir aussi

Hänni, Paul